Spiteful steht für:

 Supermarine Spiteful, britisches Kampfflugzeug
 HMS Spiteful, Schiffe der britischen Royal Navy